71-й пехо́тный Белёвский полк — войсковая часть Российской императорской армии.

Полковой праздник — день Св. Троицы.

Места дислокации 
16 июня 1764 года Указ Е.И.В.С.Р. из правительствующего Сената, п.3 "Оным полкам непременныя квартиры определяются в нижеписанных городах и по уездам их: ... Белевскому в Гадич..."

в 1820 — Зарайск Рязанской губернии. Полк входил в состав 15-й пехотной дивизии. Второй батальон полка в Слободско-Украинской губернии при поселенной 2-й уланской дивизии

Формирование и кампании полка 

Полк сформирован 15 декабря 1763 года в составе 2-х батальонов — каждый из 1 гренадерской и 5 мушкетёрских рот и включён в число пеших полков Украинского корпуса.

16 июня 1764 года Указ Е.И.В.С.Р. из правительствующего Сената, п.2 "впредь содержать во всем по вновь конфирмованому пехотному ландмилицкому полку стату, всего десять пехотных, а именно: ... Белевский..."

16 января 1769 года наименован Белёвским пехотным; в 1796 г. переименован из пехотного в мушкетёрский и 31 октября 1798 года назван по имени своего шефа мушкетёрским генерал-майора Мансурова 1-го; 29 марта 1801 года назван по-прежнему Белёвским мушкетёрским.

С 1802 года приведён в состав 3 батальонов: гренадерского и 2 мушкетёрских, каждый из 4 рот. 16 мая 1803 года одна рота отчислена на сформирование Вологодского мушкетёрского полка, а взамен её сформирована новая. С 1804 по 1819 г. Белёвский полк нёс боевую службу на Кавказе.

В 1815 году он вошёл в состав отдельного Грузинского корпуса и состоял в 19-й пехотной дивизии. В 1819 г. император Александр I, в указе, данном генералу Ермолову, не находя возможным увеличить состав корпуса новыми полками, приказал выслать 10 полков на единовременное укомплектование Грузинского корпуса. По мере укомплектования полков, остающихся в Грузии и на линии, генералу Ермолову предписывалось отсылать кадры 11 полков, в том числе и Белёвского полка, назад. 4 ноября, приказом генерала Ермолова, Белёвский полк был соединён с Мингрельским, основной же кадр полка под именем Белёвского полка был возвращён в Европейскую Россию.

11 мая 1825 года император приказал переименования эти считать недействительными, Белёвскому полку считать своё старшинство с 1763 г., а Мингрельскому — с 1806 года.

В 1830 году 1 и 2-й батальоны Белёвского полка наименованы действующими, а 3-й — резервным. 16 февраля 1831 года последний отчислен на сформирование Люблинского пехотного полка, а взамен его сформирован новый.

28 января 1833 года полк переименован в егерский и, с присоединением к нему 31-го егерского полка, приведён в состав 4 батальонов действительных и 2 резервных.

В 1834 году упразднён 6-й резервный батальон, а в 1842 г. — 5-й, и все батальоны уравнены. 23 февраля 1845 г. 3-й батальон поступил на укомплектование Люблинского егерского полка, а взамен его сформирован новый.

В 1854 году, во время Восточной войны, Белёвский полк в составе 18-й дивизии принимал участие в военных действиях на кавказском театре войны, находился в сражении при Кюрюк-Дара и штурме Карса. Боевая служба полка отмечена пожалованием ему знаков за отличие в 1854 г.

В 1856 году полк назван Белёвским пехотным, а в 1864 г. наименован 71-м пехотным Белёвским полком. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. полк входил в состав 14-го армейского корпуса и находился в Нижне-Дунайском отряде генерала Циммермана в боях на Буджакских высотах и при взятии города Меджидия.

В 1879 году был сформирован 4-й батальон.

Полк - активный участник Первой мировой войны, в частности, Виленской операции.

Знаки отличий 
 полковое знамя простое, с надписью: «1763—1863», с Александровской юбилейной лентой;
 знаки нагрудные для офицеров и на головные уборы для нижних чинов, с надписью: «За отличие в 1854 г.», пожалованы полку 30 августа 1856 г.

Шефы полка 

 03.12.1796—09.10.1797 — генерал-майор Текутьев, Николай Григорьевич
 09.10.1797—30.08.1804 — генерал-майор (с 24.09.1799 генерал-лейтенант) Мансуров, Пётр Иванович 1-й
 30.08.1804—14.01.1809 — генерал-майор Рыкгоф, Ион Ионович
 14.01.1809—01.01.1810 — полковник Бибиков
 01.01.1810—22.06.1815 — полковник Мерлини, Станислав Демьянович

Командиры полка 
 15.01.1731—? — полковник Колитин, Еремей
 19.03.1736 — полковник Деоби (Приложение VII Экстракт выписанной о положении Нововоинского штата)
 25.04.1752 — подполковник Бартих, Крестьян (Прибавление к Санкт-Петербургским Ведомостям за 5 мая 1752 года)
 1765 — полковник Глебов, Николай
 1776 — полковник Ливен, Иван Романович
 22.09.1779—1786 — полковник Неклюдов, Сергей Васильевич
 1786—08.09.1789 — полковник Текутьев, Николай Григорьевич
 01.01.1793—14.09.1797 — полковник Перхуров, Пётр Ильич
 10.09.1798—05.11.1799 — подполковник (с 22.09.1798 полковник) Велембахов, Фёдор Никитич
 13.10.1800—10.01.1802 — полковник Муратов, Василий Андреевич
 28.07.1802—23.12.1804 — полковник Маматказин, Григорий Варламович
 15.06.1805—15.08.1808 — подполковник (с 23.04.1806 полковник) Тарасов, Никита Максимович
 24.09.1811—10.08.1814 — майор Паш, Иван Ульянович
 22.06.1815—23.01.1816 — полковник Мерлини, Станислав Демьянович
 23.01.1816—хх.хх.1816 — майор Гедримович, Игнатий Антонович
 хх.хх.1816—30.08.1816 — полковник Мерлини, Станислав Демьянович
 28.12.1816—04.11.1819 — подполковник Згорельский, Василий Гаврилович
 04.11.1819—02.10.1827 — полковник Сафьянов, Пётр Анастасьевич
 19.10.1827—27.12.1829 — подполковник Лукьянов, Никифор Самойлович
 01.03.1833—21.04.1833 — подполковник (с 01.03.1833 полковник) Даровский, Иван Антонович
 21.04.1833—01.02.1838 — полковник (с 28.01.1838 генерал-майор) Караника, Спиридон Варфоломеевич
01.02.1838—29.02.1848 — подполковник (с 07.02.1838 полковник, с 06.12.1847 генерал-майор) Александрович, Владимир Дмитриевич
 29.02.1848—29.12.1851 — полковник (с 08.04.1851 генерал-майор) Заливкин, Александр Петрович
 29.12.1851—08.04.1856 — полковник Неелов, Павел Евгеньевич
 08.04.1856—27.06.1861 — полковник Берхман, Эдуард Фёдорович
27.06.1861—хх.хх.1862 — полковник Макаровский, Платон Кириллович
хх.хх.1862—хх.хх.1864 — полковник Шкляревич, Николай Петрович
хх.хх.1864—03.05.1866 — полковник Филипьев, Иван Константинович
хх.хх.1866—21.08.1875 — полковник Соловьёв, Александр Никитич
 21.08.1875—хх.хх.1878 — полковник Боргстрем, Александр Павлович
 хх.хх.1878—хх.хх.1879 — полковник фон Клуген
 04.05.1879—17.03.1886 — полковник Мажный, Дмитрий Васильевич
 01.04.1886—04.01.1891 — полковник Николаев, Иосиф Иванович
 21.01.1891—19.01.1897— полковник (с 14.05.1896 генерал-майор) Носаржевский, Казимир Доменикович
 05.02.1897—20.04.1903 — полковник Мартсон, Леонтий Владимирович
 09.05.1903—12.11.1907 — полковник Ромашов, Андрей Васильевич
 05.12.1907—18.11.1914 — полковник Беляев, Сергей Васильевич
 23.12.1914—16.02.1916 — полковник (с 28.01.1916 генерал-майор) Галкин, Михаил Сергеевич
 16.02.1916—14.04.1917 — полковник Мартынов, Евгений Николаевич
 28.04.1917—после 31.10.1917 — подполковник (с 28.08.1917 полковник) Махаев, Пётр Павлович
 01.12.1917—после 31.12.1917 — капитан Карпинский, Дмитрий Александрович (избран)

Известные люди, служившие в полку 
 Егоров, Сергей Васильевич — Георгиевский кавалер.
 Лебедев, Сергей Васильевич — учёный-химик, создатель синтетического каучука.
 Лодыгин, Александр Николаевич — инженер-электротехник.
 Ковалевский, Аркадий Макарович — советский военачальник, полковник.
 Корицкий, Николай Иванович — генерал-майор. Соратник М. Н. Тухачевского. Один из организаторов Сибирской военной школы.
 Хряпенков, Михаил Елисеевич — чекист, руководитель ГУПО НКВД СССР.

Примечания

Литература 
 
 Воспоминания офицера Закавказской армии. Соч. И. О. — СПб., тип. Штаба Отд. корпуса внутр. стражи, 1857. — 164 с.

Ссылки 
 Подмазо А. А. Шефы и командиры регулярных полков русской армии
 СПИСОК шефам, полковым командирам, штаб- и обер-офицерам, военным чиновникам и священникам, а также некоторым нижним чинам 71-го пехотного Белёвского полка. Составитель А. А. Вершинин
 А. А. Вершинин. 71-й пехотный Белёвский полк (1763—1918 гг.) Из материалов I Белёвских чтений, 2000 г.
 Д. Г. Карпинский. Дмитрий Александрович Карпинский — последний командир 71-го пехотного Белёвского полка
 Полковой знак

 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1763 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году